Françoise Boulain est une réalisatrice française de télévision.

Biographie 

Françoise Boulain réalise notamment le sport sur France Télévisions. Elle a reçu un 7 d'or du Meilleur réalisateur de direct  pour Champs-Élysées en 1988.

Elle est la veuve de Thierry Roland, décédé en 2012. Ils ont eu un fils prénommé Gary.

Notes et références

Liens externes 

Réalisatrice française de télévision
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)